Білогривська загальноосвітня школа I—II ступенів — середня загальноосвітня школа у селі Білогриве Кролевецького району Сумської області, Україна. Мова навчання — українська.

Історія навчального закладу

Заснування навчального закладу, зміни у статусі, основні події
Село Білогриве Кролевецького району Сумської області було засноване у 1865 році. У 1906 році тут була відкрита приватна школа Забловським Сергієм Петровичем. Школу відвідували 7-8 учнів. У 1921 році силами мешканців села була збудована школа із трьох класних кімнат. В цей час в ній навчалося вже 50 учнів, а знання їм давав всього один вчитель. У 1927 році у школі відкривається четвертий клас, кількість учнів зростає до ста чоловік і навчати їх прибуває ще один вчитель. Через п'ять років педагогічний колектив складається вже із семи педагогів, а у стінах школи здобувають знання близько двохсот учнів. У 1936 року приміщення школи розширюється ще більше. Активну участь у будівництві школи беруть Сущенко Пантелеймон Кирилович, Пляс Данило Сидорович.

У 1941-1942, 1942-1943 навчальних роках у школі заняття проводились всього 2-3 місяці. Велике пожвавлення в роботу школи внесли шефські зв'язки з моряками Кронштадту в/ч 81247, які почалися у 1951 році. В 1954 році до школи приїздили моряки, а у наступному, 1955 році, вже піонери школи разом з учителями здійснили до Кронштадта візит-відповідь. У 1956-1957 роках піонери також побували двічі у Києві і один раз відвідали Москву. У 1974 році силами жителів села,вчителів, учнів школи будується нове,просторе.із світлими класними кімнатами приміщення школи. А у старій будівлі школи починає функціонувати пришкільний інтернат, у якому проживали діти із віддалених сіл сільської ради. У середині 70-х років у школі було організоване шкільне лісництво.Учні школи під керівництвом учителів та шефів-лісників досягли значних успіхів у природоохоронній роботі. Вони ставали переможцями обласних, Республіканських, Всесоюзних конкурсів. У 80-90-х роках у школі наповнюється і зміцнюється матеріально-технічна база, продовжують діяти традиції, започатковані у минулих десятиліттях.

У 2000 році Білогривська середня загальноосвітня школа I-III ступенів отримала нову назву навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I-III ступенів-дитячий садок". У 2010 році у зв'язку із зменшенням кількості учнів на території мікрорайону школи вона була реорганізована у навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I-II ступенів-дитячий садок".

Директори
Протягом свого існування школа мала таких директорів: Буряков Микола Данилович, Бірюков Георгій Григорович, Суховієв Віктор Васильович, Даниляк Віра Севастянівна, Ляховка Віра Володимирівна, Костюк Ірина Миколаївна (є теперішнім директором школи).

Найкращі вчителі
Серед найкращих вчителів школи неодмінно треба згадати Баранову Надію Пилипівну, Баранова Миколу Олександровича, Головченко Віру Григорівну, Колесника Миколу Івановича, Касинця Яноша Яношовича, Колоду Катерину Олександрівну, Самойленко Любов Павлівну, Дрозд Юлію Василівну, Даниляка Ігоря Павловича.

Відомі випускники
Серед багатьох відомих випускників школи чільне місце займають нащадки перших засновників села Білогриве, сини колишнього голови колгоспу Миколи Даниловича Пляса Анатолій та Олексій. Анатолій Миколайович закінчив школу у далекому 1974 році, а Олексій Миколайович - у 1979 році. Та не дивлячись на це, брати не забувають рідну школу, своїх вчителів, однокласників, друзів, односельчан. Скільки добрих справ вони вже зробили і продовжують робити, мабуть, і не перелічити, але пригадаємо деякі з них. У 1996 році брати Пляси організовують для найкращих учнів школи екскурсію до Києва та Канева. Школярі відвідають відомі архітектурні пам'ятки столиці України, знаменитий Київський зоопарк, а потім їх чекатиме незабутня подорож на пароплаві по синіх водах Дніпра до музею імені Т.Г.Шевченка, що у Каневі. Ще довго після цієї екскурсії сільські учні залишатимуться щасливими від побаченого та почутого.

У 2000 році Анатолій Миколайович та Олексій Миколайович роблять велику справу не тільки для живих односельчан, але й для тих,кого вже ніколи не буде серед нас, хто віддав своє життя у нерівних боях з німецькими окупантами, захищаючи честь села. Брати надають спонсорську допомогу для реконструкції Меморіалу Слави. Кошти були виділені як для придбання будівельних матеріалів, так і на оплату роботи будівельників. Ось уже більше десяти років охороняє спокій білогривців бронзова скульптура радянського солдата, що височіє над Вічним Вогнем у Меморіалі. А 9-го травня кожного року сюди приходять учні школи, ветерани Великої Вітчизняної війни, жителі та гості села, щоб вшанувати пам'ять своїх односельців. Активну участь у проведенні святкування Дня Перемоги обов'язково беруть брати Пляси, надаючи спонсорську допомогу. Ними ж була започаткована і нова для села традиція на честь цього свята-змагання з футболу між командами ветеранів з цього виду спорту та молодіжної збірної села.

Без уваги Анатолія Миколайовича та Олексія Миколайовича, звичайно, не залишається школа. Як про своїх стареньких батьків, так і про школу турбуються вони. Щорічно допомагають робити ремонти у приміщенні школи, нещодавно прикрасили головну частину подвір'я її території-доріжку, що веде до школи, а також значну площу перед входом до неї, виклавши тротуарною плиткою. Логічним завершенням оновленого обличчя школи стали нові вхідні двері, які були придбані за кошти братів. Значною подією в житті учнів і вчителів школи стала поява власного комп'ютера, подарованого братами Плясами. Справжньою винагородою для Анатолія Миколайовича та Олексія Миколайовича було присвоєння їм громадою села Білогриве звання "Почесний громадянин села Білогриве".

Школа сьогодні

У навчально-виховному комплексі нині навчаються 35 дітей. 25-це учні 1-9 класів загальноосвітньої школи I-II ступенів, 10-вихованці дошкільного навчального закладу. У школі до послуг учнів-шкільна бібліотека, комп'ютерний клас із сучасним обладнанням. Також працює шкільна їдальня, у якій на належному рівні організоване гаряче харчування.

Педагогічні працівники проводять індивідуальну роботу з учнями, виявляють та розвивають здібності учнів, в процесі навчання застосовують інтерактивні методи, здійснюють диференційований підхід.

Завдання,над якими працює заклад:
 підвищення ефективності роботи педагогічного колективу в навчально-виховному процесі; 
 виховання відповідального ставлення учнів до навчання,виконання громадських доручень; 
 розширення і поповнення матеріальної бази школи; 
  підвищення ефективності керівництва і контролю.

Особливості школи

При школі існує пришкільний інтернат, в якому проживають 15 учнів. Це діти із віддалених сіл сільської ради. 5 днів проживають учні в інтернаті, який є для них другою домівкою, за розпорядком готують уроки. Перевагою закладу є той факт, що вихованці дошкільного навчального закладу швидше і комфортніше адаптуються до шкільного життя, а інтернат ефективно впливає на формування у дітей життєвих навичок та готовності до самостійного життя.

Джерела 
 Білогривська ЗОШ I-II ст.

Б
Б
Навчальні заклади, засновані 1921